Laserpitium aureum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow. Laserpitium aureum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
aureum